Ziegelhütte (ursprünglich eine Ziegelei oder Feldbrandziegelei) bezeichnet, ebenso wie Ziegelstadel oder Ziegler, Ortschaften oder Gebäude (Ziegelei), wo Ziegel oder Backsteine aus Lehm gebrannt werden oder wurden:

Ortschaften:

in Baden-Württemberg:
 Ziegelhütte (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Ziegelhütte (Achern), Ortsteil der Stadt Achern, Ortenaukreis
 Ziegelhütte (Altensteig), Ortsteil der Stadt Altensteig, Landkreis Calw
 Ziegelhütte (Bad Saulgau), Ortsteil der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen
 Ziegelhütte (Balingen), Gehöft im Stadtteil Dürrwangen (Balingen) von Balingen, Zollernalbkreis
 Ziegelhütte (Berghülen), Ortsteil der Gemeinde Berghülen, Alb-Donau-Kreis
 Ziegelhütte (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach
 Ziegelhütte (Billigheim), Ortsteil der Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Ziegelhütte (Bissingen an der Teck), Ortsteil der Gemeinde Bissingen an der Teck, Landkreis Esslingen
 Ziegelhütte (Böhmenkirch), Ortsteil der Gemeinde Böhmenkirch, Landkreis Göppingen
 Ziegelhütte (Boms), Einzelhaus der Gemeinde Boms, Landkreis Ravensburg
 Ziegelhütte (Burladingen), Gehöft im namengebenden Stadtteil von Burladingen, Zollernalbkreis
 Ziegelhütte (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis
 Ziegelhütte (Deilingen), Ortsteil der Gemeinde Deilingen, Landkreis Tuttlingen
 Ziegelhütte (Ebhausen), Ortsteil der Gemeinde Ebhausen, Landkreis Calw
 Ziegelhütte (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach
 Ziegelhütte (Eigeltingen), Ortsteil der Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz
 Ziegelhütte (Elztal), Ortsteil der Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis
 Ziegelhütte (Eutingen im Gäu), Ortsteil der Gemeinde Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt
 Ziegelhütte (Filderstadt), Ortsteil der Stadt Filderstadt, Landkreis Esslingen
 Ziegelhütte (Forchtenberg), Wohnplatz im Ortsteil Sindringen der Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis
 Ziegelhütte (Fridingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen
 Ziegelhütte (Geislingen an der Steige), Ortsteil der Stadt Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen
 Ziegelhütte (Göppingen), Ortsteil der Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen
 Ziegelhütte (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis
 Ziegelhütte (Hechingen), Haus im Stadtteil Boll von Hechingen, Zollernalbkreis
 Ziegelhütte (Horb am Neckar), Ortsteil der Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Ziegelhütte (Igersheim), Wohnplatz der Gemeinde Igersheim, Main-Tauber-Kreis
 Ziegelhütte (Kaisersbach), Weiler der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis
 Ziegelhütte (Klettgau), Ortsteil der Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut
 Ziegelhütte (Kolbingen), Ortsteil der Gemeinde Kolbingen, Landkreis Tuttlingen
 Ziegelhütte (Königsbronn), Ortsteil der Gemeinde Königsbronn, Landkreis Heidenheim
 Ziegelhütte (Löffingen), Ortsteil der Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Ziegelhütte (Lorch), Ortsteil der Stadt Lorch, Ostalbkreis
 Ziegelhütte (Löwenstein), Ortsteil der Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn
 Ziegelhütte (Mengen), Ortsteil der Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen
 Ziegelhütte (Michelbach an der Bilz), Ortsteil der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ziegelhütte (Mittelbiberach), Ortsteil der Gemeinde Mittelbiberach, Landkreis Biberach
 Ziegelhütte (Mössingen), Ortsteil der Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen
 Ziegelhütte (Müllheim), Ortsteil der Stadt Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Ziegelhütte (Mundelsheim), Ortsteil der Gemeinde Mundelsheim, Landkreis Ludwigsburg
 Ziegelhütte (Neufra), Ortsteil der Gemeinde Neufra, Landkreis Sigmaringen
 Ziegelhütte (Neustetten), Ortsteil der Gemeinde Neustetten, Landkreis Tübingen
 Ziegelhütte (Oberhausen-Rheinhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Landkreis Karlsruhe
 Ziegelhütte (Obernheim), Haus  der Gemeinde Obernheim, Zollernalbkreis
 Ziegelhütte (Oberrot), Hof im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ziegelhütte (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach
 Ziegelhütte (Offenau), Ortsteil der Gemeinde Offenau, Landkreis Heilbronn
 Ziegelhütte (Oppenau), Ortsteil der Stadt Oppenau, Ortenaukreis
 Ziegelhütte (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Ziegelhütte (Sauldorf), Ortsteil der Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen
 Ziegelhütte (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis
 Ziegelhütte (Schöntal), Haus in der Gemarkung des Ortsteils Berlichingen der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis
 Ziegelhütte (Schwäbisch Gmünd), Ortsteil der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Ziegelhütte (Seitingen-Oberflacht), Ortsteil der Gemeinde Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen
 Ziegelhütte (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach
 Ziegelhütte (Stödtlen) – zwei Wohnplätze der Gemeinde Stödtlen im Ostalbkreis:
 Ziegelhütte (Stödtlen, bei Stödtlen), nördlich von Stödtlen
 Ziegelhütte (Stödtlen, bei Strambach), nordwestlich von Strambach
 Ziegelhütte (Stühlingen), Ortsteil der Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut
 Ziegelhütte (Sulz am Neckar), Ortsteil der Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil
 Ziegelhütte (Tuttlingen), Ortsteil der Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen
 Ziegelhütte (Vöhringen), Ortsteil der Gemeinde Vöhringen, Landkreis Rottweil
 Ziegelhütte (Waldenburg), Ortsteil der Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis
 Ziegelhütte (Waldshut-Tiengen), Ortsteil der Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut
 Ziegelhütte (Wangen im Allgäu), Einzelhaus im Stadtteil Schomburg von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Ziegelhütte (Wäschenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Wäschenbeuren, Landkreis Göppingen
 Ziegelhütte (Wellendingen), Ortsteil der Gemeinde Wellendingen, Landkreis Rottweil
 Ziegelhütte (Widdern), Ortsteil der Stadt Widdern, Landkreis Heilbronn
 Ziegelhütte (Wildberg), Ortsteil der Stadt Wildberg, Landkreis Calw
 Ziegelhütte (Wilhelmsdorf), Einzelhof im Gemeindeteil Esenhausen von Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg
 Ziegelhütte (Winden im Elztal), Ortsteil der Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen

in Bayern:
 Ziegelhütte bei Achtel, Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Ziegelhütte bei Lehsten, Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Ziegelhütte (Absberg), Ortsteil des Marktes Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Ziegelhütte (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt
 Ziegelhütte (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg
 Ziegelhütte (Alfeld), Ortsteil der Gemeinde Alfeld, Landkreis Nürnberger Land
 Ziegelhütte (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land
 Ziegelhütte (Ansbach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der kreisfreien Stadt Ansbach
 Ziegelhütte (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Dachsbach), Ortsteil des Marktes Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ziegelhütte (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Dollnstein), Ortsteil des Marktes Dollnstein, Landkreis Eichstätt
 Ziegelhütte (Dombühl), Wohnplatz des Marktes Dombühl, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Ehingen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Ehingen, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ziegelhütte (Erlenbach bei Marktheidenfeld), Ortsteil der Gemeinde Erlenbach bei Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart
 Ziegelhütte (Feilitzsch), Ortsteil der Gemeinde Feilitzsch, Landkreis Hof
 Ziegelhütte (Feuchtwangen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Fuchsmühl), Ortsteil des Marktes Fuchsmühl, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham
 Ziegelhütte (Georgensgmünd), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth
 Ziegelhütte (Großhabersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth
 Ziegelhütte (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth
 Ziegelhütte (Großhabersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth
 Ziegelhütte (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu
 Ziegelhütte (Hainsfarth), Ortsteil der Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries
 Ziegelhütte (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Ziegelhütte (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Herrnfehlburg), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Herrnfehlburg, Landkreis Straubing-Bogen
 Ziegelhütte (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach
 Ziegelhütte (Hohholz), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Hohholz, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ziegelhütte (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Ziegelhütte (Königstein), Ortsteil des Marktes Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Ziegelhütte (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Kulmain), Ortsteil der Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg
 Ziegelhütte (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg
 Ziegelhütte (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land
 Ziegelhütte (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Ludwigsstadt), Ortsteil der Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach
 Ziegelhütte (Mähring), Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ziegelhütte (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Ziegelhütte (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Mindelheim), Wüstung der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu
 Ziegelhütte (Mitterfels), Einöde, früherer Ortsteil von Mitterfels
 Ziegelhütte (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof
 Ziegelhütte (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil des Marktes Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land
 Ziegelhütte (Neuhof an der Zenn), Ortsteil des Marktes Neuhof a.d.Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ziegelhütte (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ziegelhütte (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth
 Ziegelhütte (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Pressath), Ortsteil der Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Ziegelhütte (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Ziegelhütte (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof
 Ziegelhütte (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Sandberg), Ortsteil der Gemeinde Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Ziegelhütte (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach
 Ziegelhütte (Schirnding), Ortsteil des Marktes Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Ziegelhütte (Schnaittenbach), Ortsteil der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Ziegelhütte (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Seuversholz), Ortsteil der Gemeinde Pollenfeld, Landkreis Eichstätt
 Ziegelhütte (Sparneck), Ortsteil des Marktes Sparneck, Landkreis Hof
 Ziegelhütte (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt
 Ziegelhütte (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach
 Ziegelhütte (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth
 Ziegelhütte (Thanstein), Ortsteil der Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhütte (Thierstein), Ortsteil des Marktes Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Ziegelhütte (Tirschenreuth), Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth
 Ziegelhütte (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Ziegelhütte (Volkach), Ortsteil der Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen
 Ziegelhütte (Wachenzell), Ortsteil der Gemeinde Pollenfeld, Landkreis Eichstätt
 Ziegelhütte (Weidenberg), Wohnplatz des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth
 Ziegelhütte (Wildflecken), Ortsteil des Marktes Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen
 Ziegelhütte (Wunsiedel), Ortsteil der Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Ziegelhütte (Würzburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Würzburg

in Hessen:
 Ziegelhütte (Gründau), Siedlungsplatz des Ortsteils Niedergründau der Gemeinde Gründau, Main-Kinzig-Kreis
 Ziegelhütte (Korbach), ein Ortsteil im Nordwesten der Stadt Korbach
 Ziegelhütte (Sinntal), Teil des Ortsteils Oberzell der Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis

in Rheinland-Pfalz:
 Ziegelhütte (Hütschenhausen), Wohnplatz der Ortsgemeinde Hütschenhausen, Landkreis Kaiserslautern
 Ziegelhütte (Weilerbach), Wohnplatz der Ortsgemeinde Weilerbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

in der Schweiz:
 Ziegelhütte (Neftenbach), Ortsteil der politischen Gemeinde Neftenbach, Kanton Zürich

Bauwerke:
 Kunsthalle Ziegelhütte, Museum und Kulturzentrum in Appenzell, Kanton Appenzell Innerrhoden, Schweiz
 Ziegelhütte (Darmstadt), Künstlerhaus und Ausstellungsgebäude in Darmstadt
 Ziegelhütte (Dirmstein), ehemalige Ziegelei in Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
Ziegelhütte (Mudau), ehemalige Ziegelei in Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Ziegelhütte (Rod an der Weil), ehemalige Ziegelei und heutiges Hotel in Rod an der Weil (Weilrod), Hochtaunuskreis, Hessen

Wüstungen:
 Ziegelhütte (Wüstung, Escherndorf), Hofwüstung in der Gemarkung von Escherndorf, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ziegelhütte (Wüstung, Geiselwind), Hofwüstung in der Gemarkung von Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ziegelhütte (Wüstung, Großlangheim), Hofwüstung in der Gemarkung von Großlangheim, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Feldbrandziegelei
 Ziegelhaus
 Ziegelhütten
 Zieglhütte